Golkonda, van de 15e tot 17e eeuw een sultanaat in het zuiden van India;
Golconda (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois.
Groep van Golconda, groep van linkse, Rooms-Katholieke geestelijken in Colombia